Simon van Velzen (theoloog), Nederlands theoloog
 Simon van Velzen (politicus), Eerste en Tweede Kamerlid